Pițigoi se poate referi la:

Pițigoi, o grupă de păsări din familia Fringillidae
Pițigoi, Prahova, localitate din România

Nume de familie 
Barbu Pițigoi, un deputat român

Vezi și 
 Pițigaia (dezambiguizare)